Port Victoria bezeichnet:

 Victoria (Seychellen) als früherer Name
 Port Victoria (Australien), einen Hafen auf der Yorke Peninsula (Southern Australia)